Zannoni – cognome italiano
Antonio Zannoni – architetto e ingegnere italiano
Atanasio Zannoni – attore teatrale italiano
Bernardo Zannoni - scrittore italiano
Davide Zannoni – ex calciatore italiano
Fermo Zannoni – scacchista italiano
Giorgia Zannoni – pallavolista italiana
Giovanni Antonio Rizzi Zannoni – cartografo e geografo italiano
Giovanni Battista Zannoni – letterato ed archeologo italiano
Kevin Zannoni –  pilota motociclistico italiano
Livio Zannoni – aviatore e militare italiano
Ugo Zannoni – scultore italiano